Peep MTV foi um programa de sexo da MTV Brasil exibido em 2002.
O programa era exibido nos Sabados a noite a partir das 23:30 e era apresentado por Jairo Bouer, Didi Wagner e Penélope Nova.

Programas da MTV Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2002
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2002
Programas de televisão em língua portuguesa